ORH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Worcester (Massachusetts) (Stati Uniti)
 orh – codice ISO 639-3 della lingua oroqen